Chiș se poate referi la:

 Filonaș Chiș
 Gheorghe Chiș

Vezi și 
 Chișu (nume de familie)
 Râul Chișag (dezambiguizare)

Toponime românești